Naudy est un patronyme porté notamment par :

Patronyme
 Michel Naudy (1952-2012), journaliste et homme politique français ;
 Michel-Julien Naudy (né en 1944), écrivain français, auteur de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse.

Homonymie de patronyme